Николай Феноменов:
 Феноменов, Николай Алексеевич (1912—1987) — передовик советского строительства, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР.
 Феноменов, Николай Николаевич (1855 —1918) — акушер-гинеколог.